Cette page contient les pages d'homonymie de St. Francis et Saint Francis.

 St. Francis, une municipalité américaine, dans l'État du Dakota du Sud ;
 St. Francis, une ville américaine, dans le Minnesota ;
 St. Francis, une ville américaine, dans le Wisconsin.

 Saint Francis, une ville américaine, dans l’État du Maine ;
 Saint Francis, une municipalité américaine, dans l’État de l’Arkansas ;
 Saint Francis, une ville américaine, situé dans le Kansas ;
 Saint Francis, une rivière américaine, un affluent du Mississippi.